Вазья́нка — село в Спасском районе Нижегородской области. Входит в состав Вазьянского сельсовета.

Владимирская церковь 
В селе расположена каменная церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери. 26 августа 2012 года митрополит Георгий совершил чин Великого освящения восстановленного храма.

В селе существует традиция в последнее воскресение августа проводить крестный ход с чудотворной иконой Избавительница от села Вазьянка до места, где до революции располагалась Крестомаровская обитель.

Примечания

Ссылки 

 История села фото и видео. Проект Старинные деревни и села Нижегородской области.

Населённые пункты Спасского района (Нижегородская область)